Deal – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
 Deal (stacja kolejowa)
 Deal – miasto w New Jersey (USA)